Анатолий Григорьевич Све́чников (1908—1962) — советский украинский композитор. Заслуженный деятель искусств УССР (1954). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1950).

Биография 
А. Г. Свечников родился а в Киеве. В 1932 году окончил КМДИ по классу композиции (В. А. Золотарёва и Л. Н. Ревуцкого), в 1938 году — аспирантуру КГК имени П. И. Чайковского. С 1932 года зав. музыкальной частью ряда драматических театров. В 1936—1941 и 1944—1951 музыкальный руководитель драматических передач Украинского радио. В 1945—1961 преподавал композицию и специальную полифонию в КГК имени П. И. Чайковского.

А. Г. Свечников умер 12 марта 1962 года в Киеве.

Творчество 
 балеты
 «Маруся Богуславка» (1951)
 «Ночь перед Рождеством» (1959)

 симфонические поэмы
 «Кармелюк» (1947)
 «Щорс» (1949)

 фильмография
 1952 — Неразлучные друзья
 1953 — Калиновая роща
 1955 — Педагогическая поэма
 1956 — Девушка с маяка
 1957 — Партизанская искра
 1958 — Повесть наших дней
 1959 — Иванна
 1960 — Кровь людская — не водица
 1960 — Обыкновенная история

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за симфоническую поэму «Щорс» (1949)
 Заслуженный деятель искусств УССР (1954)
 орден Трудового Красного Знамени (30.06.1951)
 медаль «За трудовую доблесть» (24.11.1960)

Примечания 

Члены Союза композиторов СССР
Балетные композиторы СССР
Композиторы-соцреалисты
Преподаватели Киевской консерватории
Выпускники Киевской консерватории
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Украины